Джордж Ми́ллер: Миллер, Джордж Армитаж (1920—2012) — американский психолог.
 Миллер, Джордж Артур (1867—1935) — британский игрок в поло, олимпийский чемпион 1908.
 Миллер, Джордж Уильям (1925—2006) — американский государственный деятель, 65-й министр финансов.
 Миллер, Джордж (род. 1945) — американский политик, член Палаты представителей США.
 Миллер, Джордж (род. 1945) — австралийский режиссёр, сценарист, продюсер, бывший врач.
 Миллер, Джордж Трамбулл (1943—2023) — австралийский режиссёр.
 Миллер, Джордж (род. 1992) — музыкант и видеоблогер, известный под псевдонимами Joji, Filthy Frank и Pink Guy.